Chlorocyphidae — монофилетическое семейство стрекоз из подотряда равнокрылых. Обитают в тропиках Старого Света, достигая наибольшего разнообразия в Юго-Восточной Азии. Имеют узкие стебельчатые крылья с удлинённой птеростигмой Держатся у лесных рек. Окрас красочный, яркий.

Классификация 
В семейство включают примерно 19 родов стрекоз. Ниже приводится их список:

 Africocypha
 Calocypha
 Chlorocypha
 Cyrano
 Disparocypha
 Indocypha
 Libellago
 Melanocypha
 Pachycypha
 Platycypha
 Rhinocypha
 Rhinoneura
 Sclerocypha
 Sundacypha
 Watuwila

Галерея

См. также 

 Africocypha varicolor
 Chlorocypha aurora
 Chlorocypha flammea
 Chlorocypha granata
 Chlorocypha maxima

Примечания 

 
Семейства насекомых